Жимо́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Жер. Административный центр кантона Жимон. Округ коммуны — Ош.

Код INSEE коммуны — 32147.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 600 км к югу от Парижа, в 50 км западнее Тулузы, в 24 км к востоку от Оша.

По территории коммуны протекают реки  и .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Лето жаркое и немного дождливое, температура часто превышает 35 °С. Зимой часто бывает отрицательная температура и ночные заморозки. Годовое количество осадков — 700—900 мм.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 2815 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 1591 человека трудоспособного возраста (15-64 лет) 1221 были экономически активными, 370 — неактивными (показатель активности — 76,7 %, в 1999 году было 72,9 %). Из 1221 активных жителей работали 1097 человек (547 мужчин и 550 женщин), безработных было 124 (60 мужчин и 64 женщины). Среди 370 неактивных 120 человек были учениками или студентами, 148 — пенсионерами, 102 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (XII век)
 Церковь Успения Божьей Матери (XIV век). Исторический памятник с 1939 года
 Часовня Нотр-Дам
 Замок Фонтиниль (XVIII век). Исторический памятник с 1999 года
 Крытый рынок (XIII век). Исторический памятник с 1978 года
 Дом XIV века. Исторический памятник с 1960 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Жер